Оберндорф (нем. Oberndorf) — топоним.

 Оберндорф (Осте) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония. 
 Оберндорф (Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 
 Оберндорф (Община Артштеттен-Пёбринг)
 Оберндорф (Община Мариа-Лах)

См. также 
 Оберндорф-ан-дер-Мельк
 Оберндорф-бай-Зальцбург
 Оберндорф-на-Лехе
 Оберндорф-ам-Неккар
 Оберндорф-ин-Тироль — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль. 
 Оберндорф-бай-Шваненштадт